La Marque du diable (Hexen bis aufs Blut gequält), un film ouest-allemand de Michael Armstrong et Adrian Hoven, sorti en 1970 ;
 Sherlock : La Marque du diable (Sherlock: Case of Evil), un téléfilm américano-roumano-britannique de Graham Theakston, diffusé en 2002.